Джузеппе Антонио Боргезе (; 12 ноября 1882, Полицци-Дженероза, Сицилия — 4 декабря 1952, Фьезоле, Тоскана) — видный итальянский ,  культуры, , , , , .

Биография 
В 1903 году получил докторскую степень во Флоренции, защитив диссертацию на тему романтической истории Италии. Преподавал в Турине, Риме и Милане с 1910 по 1930 годы. Как антифашист, отказался принять присягу фашистам в Миланском университете, на что отважились лишь 13 из примерно 2000 итальянских профессоров.

В 1931 году эмигрировал в США, где в 1938 натурализовался. В США с 1936 по 1948 год работал читал лекции по литературе и политологии в Чикагском университете.

Был секретарём Комитета по созданию всемирной конституции, сыграл важную роль в разработке всемирной конституции 1947 года.

В своих критических и философских трудах — «La Nuova Germania» (1917), «La Vita e il Libro. Saggi di letteratura e coltura contemporanea» (1911-1913), выступал, как сторонник Бенедетто Кроче.

Помимо литературной критики, также писал эссе, романы и стихи .

Уже после Первой мировой войны (1914—1918) выступил как романист («Filippo Rubè», 1921; «I vivi e i morti», 1923). По манере письма отчасти является последователем Габриеле Д’Аннунцио, от которого однако отличается широким социально-философским охватом темы.

В его романах показан утончённый итальянский интеллигент послевоенного времени («Le Belle», 1917).

Избранная библиография 
 Tilgher A., Voci del Tempo, Roma, 1921;
 Prezzolini Giuseppe, La coltura italiana, 1923;
 Vosler K., Die Neuesten Richtungen der italienischen Literatur 1925
 Романы
 Rubé (1921)
 Übers. Curt Gutkind: Rubé. Merlin, Heidelberg 1928
Другое
 Poesie. (1922)
 I vivi e i morti. (1923)
 La città sconosciuta. (1924)
 Le belle. (1927)
 Il sole non è tramontato. (1929)
 Tempesta nel nulla. (1931)
 Эссе
 La Nuova Germania. 1909
 La vita e il libro. 3 Bände, 1910—1913
 Italia e Germania. 1915
 Studi di letterature moderne. 1915
 Tempo di edificare. 1923
 La tragedia di Mayerling. 1925
 Übers. Laura Maria Kutzer: Die Tragödie von Mayerling. Merlin, Heidelberg 1927
 Il senso della letteratura italiana. 1931
 Goliath, the March of Fascism. 1937
 The City of Man, mit Thomas Mann u. a., 1940
 Common Cause. 1943
 Da Dante a Thomas Mann. 1958

Примечания

Ссылки 
 Giuseppe Antonio Borgese (1882-1952)

Преподаватели Миланского университета
Профессора Чикагского университета
Преподаватели Римского университета
Преподаватели Туринского университета
Доктора наук
Итальянские писатели
Итальянские поэты
историки культуры
Члены Американской академии искусств и наук
Иммигрировавшие в США из Италии
Выпускники Флорентийского университета